Ліні́йні систе́ми (; ; ) — коливальні системи, властивості та характеристики яких (пружність, маса, коефіцієнт тертя, ємність та індуктивність тощо) зберігаються при зміні стану системи, тобто не залежать від зміщень, швидкостей, напруг, струмів і т. д. 

Зокрема це ідеалізовані системи, рух нафти чи води в яких задовольняє принципу суперпозиції і описується лінійними диференціальними рівняннями. 

До лінійних систем належать всі види суцільних середовищ (газ, рідина, тверде тіло, плазма) при поширенні в них хвильових збурень малої амплітуди, коли параметри, які характеризують ці середовища (густина, пружність, провідність і т. д.), можна вважати постійними, незалежними від амплітуд хвиль. Спрощення системи, яке призводить її до лінійної системи, називають лінеаризацією.

Література 

 

Системи